Ел Сентаво има више значења:

 Ел Сентаво (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сентаво (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сентаво (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику